Stonehammer bezeichnet:
 Stonehammer (Band), kanadische Musikgruppe
 Geopark Stonehammer,  UNESCO Global Geopark in Kanada

Stonehammer ist der Familienname folgender Personen:
 Dwayne Stonehammer (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger